Мари́на ( — «морська», від mare — «море») — слово, що має кілька значень:
 Марина — жіноче ім'я.
 Марина — різновид образотворчого мистецтва, що спеціалізується на зображенні подій на морі (наприклад, картина, що зображує морський краєвид)
 Марина — яхтова гавань.
 «Марина» — фільм українського кінорежисера Бориса Івченка
 «Марина» — вірш, написаний Шевченком під час перебування на Косаралі.
 «Марина» — роман іспанського письменника Карлоса Руїса Сафона.
 Відомі люди: Марина Легановська - українська художниця, волонтерка. Успішно закінчила університет ім. Т.Г. Шевченка.

Інше 
 1202 Марина — астероїд головного поясу.

Див. також 

 Марина-ді-Джоїоза-Йоніка (, сиц. A Marina) — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Реджо-Калабрія.

Примітки